Máté András
 Máté András (1921–2000) Munkácsy Mihály-díjas grafikus, plakáttervező
 Máté András (1940–2012) amerikai válogatott magyar labdarúgó
 Máté András (1953) matematikus, filozófus, egyetemi docens
Máthé András
Máthé András (1923–1999) újságíró
Máthé András (1932) szerkesztő, újságíró
Máthé András (1954) fotográfus
Máthé András (?) Junior Prima díjas matematikus

Jegyzetek